Peglia (oggi Peille) – comune francese 
 Monte Peglia – montagna italiana